Лето любви:
 Лето любви — сбор хиппи, прошедший летом 1967 года в квартале Хейт-Эшбери в Сан-Франциско.
 «Лето любви» — мелодрама по рассказу И. Бунина «Натали».
 «Лето любви» () — мексиканский телесериал.